Thomas Walter kan syfta på bland andra:
 Thomas Walter (botaniker) (1740–1789), brittiskfödd amerikansk botaniker
 Thomas Walter (kompositör) (1749–1788), dansk kompositör